Delta est la quatrième lettre de l'alphabet grec (majuscule Δ, minuscule δ). Le mot et la lettre prennent un sens particulier dans divers contextes.

Sciences et techniques

Astronomie 
 δ est le symbole de la déclinaison.
 Delta est la désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Biologie 
 Delta est un gène de la drosophile.
 DELTA (DEscription Language for TAxonomy) est un format de données utilisé en taxinomie.
 Delta est un genre de guêpes.

Chimie 
 δ est le nom entier des orbitales atomiques d.
 δ est le symbole d'une liaison entre orbitales d : une liaison δ, un recouvrement δ.
 δ est le déplacement chimique obtenu en résonance magnétique nucléaire.
 Δ est la dénomination de l'énantiomère droit pour les complexes octaédriques chiraux.

Informatique et robotique 
 Delta est un synonyme pour « différence » (par exemple, le delta des fichiers).
 Le robot Delta est un type de robot parallèle.

Mathématiques 
 Lettre minuscule δ :
 symbole de Kronecker, 
 fonction δ de Dirac.
 Lettre majuscule Δ :
 une différence symétrique, en algèbre des parties d'un ensemble,
 une droite, en géométrie,
 le discriminant d'une équation du second degré,
 formules Δn, membres de la hiérarchie arithmétique en calculabilité. En particulier, les formules Δ0 sont les formules sans quantificateurs.
 Méthode delta : méthode statistique

Médecine 
 Le deltoïde est un muscle tirant son nom de sa forme, qui ressemble à Δ.
 En médecine d'urgence, le nom Delta désigne une victime décédée.
 Le variant delta est un variant du SARS-CoV-2, le virus de la Covid-19.

Météorologie

Physique 
 DELTA, Dortmunder Elektronen Speicherring Anlage, accélérateur d'électrons de l'Université technique de Dortmund
 Δ, opérateur laplacien
 Notations delta en sciences : Δ, symbole utilisé généralement pour mesurer une différence globale, δ pour une différence locale. On note parfois Δ le résultat d'une soustraction, lors des échanges d'énergie notamment
 δ, symbole de la dioptrie
 Δ, symbole de la vergence des yeux évalué en angle prismatique
 Rayons δ, électrons issus d'une ionisation
 Δ, notation des hypérons en physique des particules (Δ++, Δ+, Δ0 et Δ−)
 Codage delta, en théorie des codes
 ΔL est la variation ou différence de longueur en mécanique des milieux continus et en chaudronnerie.

Sciences de la Terre et planétologie 
 δC exprime le rapport isotopique C/C sous la forme d'une différence relative à une référence, généralement les bélemnites de Pee Dee (PDB).
 δO exprime le rapport isotopique O/O sous la forme d'une différence relative à une référence, généralement l'eau océanique moyenne normalisée de Vienne (VSMOW).

Sciences humaines et sociales

Économie 
 Delta est la première stratégie mixte en théorie des jeux.
 Delta est la dérivée du prix d'une option par rapport à celui de son actif sous-jacent.
 Delta est un indicateur de risque.
 Delta est une grandeur analytique mesurant la sensibilité d'un prix à une variation donnée du prix du sous-jacent en mathématiques financière.

Géographie 
 Un delta est un type d'embouchure de fleuve.
 Un delta de lave est une formation volcanique qui peut se former lorsqu'une coulée de lave entre dans un plan d'eau.

Histoire 
 Le plan Delta a été entrepris par les Pays-Bas pour réguler les eaux en Zélande.
 Le commando Delta était le bras armé de l'Organisation armée secrète (OAS) à la fin de la guerre d'Algérie, de 1961 à 1962.

Linguistique 
 Delta est la  de l'alphabet grec (majuscule Δ, minuscule δ).
 Delta est une lettre additionnelle de l'alphabet latin (ẟ).
 Delta est un mot redondant associé à la lettre D dans le code international de l'alphabet morse normalisé par l'OACI.

Entreprises 
 Delta Cafés, entreprise portugaise de torréfaction et de conditionnement du café.

Culture et société

Armées 
 Delta Force est une unité des forces spéciales américaines.

Bande dessinée 
 Delta est le  de la série Jeremiah.

Cinéma 
 Delta est un film de Kornél Mundruczó (2008)

Entreprises et produits 
 Delta Air Lines est une compagnie aérienne américaine.
 DeltaCentaurus est une entreprise informatique.
 Delta Hotels est une société de gestion d'hôtels de première classe au Canada.
 La Freebox Delta est la Freebox la plus puissante de Free.

Jeux vidéo 
 Delta, jeu vidéo pour Commodore 64

Musique 
 Delta est un groupe de pop anglais des années 1990 ;
 Delta est un label américain ;
 Delta est un album de Delta Goodrem ;
 Delta (né en 1975) est un rappeur français, membre du groupe Expression Direkt ;
 Δ est un accord majeur avec une septième majeure dans la notation des accords de jazz (par exemple « CΔ » signifie « do-mi-sol-si ») ;
 Deltas est une chanson figurant sur l'album Recordance d'Emmanuel Berland, paru en 2013 ;
 Delta est un duo belge pop-rock.

Sports 
 Delta est une franchise néerlandaise de rugby à XV.

Transports 
 L'aile delta est une aile d'aérodyne en forme de delta, c'est-à-dire grossièrement triangulaire.
 Delta est une famille de fusées américaines (Delta I, Delta II, Delta III et Delta IV).
 Delta est un paquebot.
  est un modèle de voiture fabriqué par Lancia.

Toponyme

Belgique 
 Delta, espace ferroviaire, gare SNCB, station de métro, dépôt de bus et de métros de la STIB et un hôpital, tous les cinq situés sur la commune d'Auderghem (Bruxelles).

Brésil 
 Delta, une municipalité du Minas Gerais ;

Canada 
 Delta, une municipalité de Colombie-Britannique ;
 Delta, une ancienne circonscription électorale fédérale de Colombie-Britannique ;
 Nord Delta, une ville de Colombie-Britannique ;

Grèce 
 Délta, une communauté du district de Thessalonique ;

États-Unis 
 Delta, une ville de l'Alabama ;
 Delta, une ville du Colorado ;
 Delta, une ville de l'Iowa ;
 Delta, ville située en Louisiane ;
 Delta, une ville du Missouri ;
 Delta, village situé en Ohio ;
 Delta, un borough du comté de York, en Pennsylvanie ;
 Delta, une ville de l'Utah ;
 Big Delta, une ville d'Alaska ;
 Delta, une rivière d'Alaska ;
 , le nom de plusieurs comtés.

Nigeria 
 l'État du Delta.